El término periférico puede hacer referencia:

 a periférico, aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora;
 al periférico de entrada, dispositivo utilizado para proporcionar datos y señales de control a la unidad central de procesamiento de un computador;
 a Periférico, estación del Tren ligero de la Ciudad de México;
 a Periférico Sur, estación de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, México;
 a Periférico Norte, estación de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, México;
 a Periférico Oriente, estación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México;
 al Anillo Periférico, vía de circunvalación que rodea gran parte del Valle de México;
 al Anillo Periférico, vía de circunvalación que rodea gran parte del área metropolitana de Lima, Perú.